Ліга I 2017—2018 — 100-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Чемпіоном вчетверте став клуб ЧФР.

Клуби та стадіони

Перший раунд

Турнірна таблиця 

 
 

 

 

 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

 
 

  

Примітки: 
1. Клуб КС Університатя (Крайова) кваліфікувався до Ліги Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Румунії з футболу 2017—2018.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

 

 

   

 

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Статистика

Бомбардири

Хет-трики 

Примітка
4 Гравець забив 4 голи

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/13 червня 2018

|}

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга І на soccerway 

2017—2018
Румунія
Румунія
2017 у румунському спорті
2018 у румунському спорті